Le championnat 2011-2012 de hockey sur glace d'Autriche  porte le nom de « Erste Bank Eishockey Liga ». Il compte onze équipes engagées.

Saison régulière 
Cinq équipes non autrichiennes évoluent dans le championnat : l'Acroni Jesenice, le HDD ZM Olimpija Ljubljana (Slovénie), Alba Volan Székesfehérvár (Hongrie), le KHL Medveščak Zagreb (Croatie) et l'Orli Znojmo (République tchèque). L'Orli Znojmo joue sa première saison dans la ligue. Les huit premiers participent aux séries éliminatoires.

Première phase

Poule de classement 
Entre parenthèses, le bonus de points acquis en fonction du classement de l'équipe lors de la première phase.

Poule de qualification 
Entre parenthèses, le bonus de points acquis en fonction du classement de l'équipe lors de la première phase.

Statistiques 
Pour la saison régulière : 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries éliminatoires

Effectif champion

Références 

2011-2012
Autriche
Sport en Autriche en 2011
Sport en Autriche en 2012